Название Христиания (также Кристиания) может относиться к:

 городу Осло, столице Норвегии, носившему название Христиания с 1624 по 1877 год
 уникальной части города Копенгагена (Дания), носящей название Свободный город Христиания, жители которой (многие из которых — хиппи) объявили частичное самоуправление. Это неофициальное государство внутри государства с населением около 600 человек, существует с 1971 года.